Gmina Harlan (Ohio)
 Gmina Harlan (hrabstwo Fayette)